Název Žižkova lípa nese řada významných a památných stromů spjatých (ať již podle pověsti nebo historických záznamů) s činností Jana Žižky. Pod některými údajně tábořili husité, jiné byly vysazeny na Žižkovu počest:

 Žižkova lípa (Běšiny) – okres Klatovy
 Žižkova lípa (Boskovice) – okres Blansko (také známa jako Zámecká lípa)
 Žižkova lípa (Chrastava) – okres Liberec
 Žižkova lípa (Kopřivnice) – okres Nový Jičín (na hradě Šostýn)
 Žižkova lípa (Krčín) – okres Náchod (část Nového Města nad Metují, také známa jako Vojnarova lípa nebo Jiráskova lípa)
 Žižkova lípa (Malonice) – okres Klatovy (část obce Kolinec, také známa jako Malonická lípa)
 Žižkova lípa (Nejepín) – okres Havlíčkův Brod
 Žižkova lípa (Ostaš) – okres Náchod (u obce Žďár nad Metují, také známa jako Husitská lípa)
 Žižkova lípa (Semtiny) – okres Jičín (známější jako Semtinská lípa)
 Žižkova lípa (Sobčice) – okres Jičín (původně dvě, starší poražena roku 1993)
 Žižkova lípa (Sudslavice) – okres Prachatice (známější jako Sudslavická lípa)
 Žižkova lípa (Tatobity) – okres Semily (také známa jako Tatobitská lípa)
 Žižkova lípa (Velké Petrovice) – okres Náchod (také známa jako Vavřenova lípa)

 Žižkovy lípy (Žižkův stůl) – okres Hradec Králové, Rosnice u Všestar

Související články 
 Husova lípa
 Žižkův dub

Žižkovy lípy